Rado steht für:

 eine Uhrenmarke von Swatch, siehe Rado (Uhrenmarke)
 einen männlichen Vornamen, siehe Rado (Vorname)

Rado ist der Eigenname des austrasischen Hausmeiers in den Jahren nach 613, siehe Rado (Hausmeier)

Rado oder Radó ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Rado (* 1933), italienischer Diskuswerfer
 Elisabeth Radó (1899–1986), österreichische Opernsängerin und Gesangspädagogin
 Erzsébet Radó-Révész (1887–1923), ungarische Nervenärztin und Psychoanalytikerin
 Helene Radó-Jansen (1901–1958), deutsche Publizistin und Übersetzerin
 James Rado (1932–2022), US-amerikanischer Autor und Schauspieler
 Lisa Rado (1892–1928), ungarische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Laura Radó (1869–1945), österreichisch-ungarische Opernsängerin (Sopran/Alt) und Gesangspädagogin, siehe Laura Hilgermann
 Ludevít Radó (1914–1992), slowakischer Fußballspieler 
 Michael Rado, deutscher Radiologe und Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer
 Richard Rado (1906–1989), deutscher Mathematiker
 Sándor Radó (1899–1981), ungarischer Geograph und Kartograph; Kommunist und Mitglied der Roten Kapelle in der Schweiz
 Sándor Radó (Psychoanalytiker) (1890–1972), ungarischer Arzt und Psychoanalytiker
 Tibor Radó (1895–1965), ungarischer Mathematiker
 Türkan Rado (1915–2007), erste weibliche Juraprofessorin der Türkei
 Willi Rado (* 1928), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Richard-Rado-Preis, Wissenschaftspreis für herausragende Dissertationen in Diskreter Mathematik
 Satz von Erdős-Ko-Rado, Satz aus der Mengenlehre
 Satz von Radó
 Satz von Rado, Lehrsatz der Matroidtheorie und gehört als solcher in das Gebiet der Diskreten Mathematik